Niemcy:
 Walsrode – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Heidekreis

Inne:
 Walsrode – węzeł autostradowy
 Weltvogelpark Walsrode – park ornitologiczny w Niemczech
 Wolff Walsrode – niemieckie przedsiębiorstwo
Strony ujednoznaczniające